Fernsehübertragung bezeichnet

in medientheoretischem Sinne:
 die Liveübertragung einer Fernsehsendung
 die reguläre Übertragung eines Fernsehprogramms 

in technischem Sinne:
 analoge Fernsehübertragung, siehe Analoges Fernsehen
 digitale Fernsehübertragung, siehe Digitales Fernsehen